Cerina je ime več naselij:
 Cerina, Občina Brežice, Slovenija
 Cerina, Hrvaška